Шуваловка — топоним:
 Шуваловка — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Шуваловка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Шуваловка — исторический район в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.